Holophagus est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Latimeriidae qui inclut les deux dernières espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours.  
Plusieurs espèces sont assignées à ce genre.

Les fossiles dHolophagus sont connus dans plusieurs pays d'Europe, en Russie et en Turquie. Ils couvrent un large intervalle de temps du Trias moyen jusqu'à la fin du Jurassique, environ entre  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom Holophagus vient du grec « Holos » (entier, tout) et « Phagô » (manger), indiquant que ce poisson pouvait tout manger.

Description 

Ce cœlacanthe a un corps relativement trapu et une nageoire caudale courte. Holophagus ne diffère dUndina que sur la forme de sa mâchoire inférieure, l'ornementation de ses écailles et les rayons de ses nageoires. Pour P. Forey (1998) la nageoire caudale est asymétrique avec un lobe dorsal plus allongé.

Classification phylogénique 
Le genre Holophagus est rattaché à la famille des Latimeriidae qui inclut les deux dernières espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours. Le genre Undina est considéré par certains auteurs soit comme son groupe frère ou soit comme un simple synonyme dHolophagus.

Références taxinomiques

Notes et références 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
†
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Trias
Poisson du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1861